Sziklakápolna, Istenmezeje
 Sziklakápolna, Miskolctapolca
 Gellérthegyi sziklakápolna, Budapest
 Sziklakápolnák az örmény Geghard kolostorban
 Szokkuram sziklakápolna (Seokguram), a dél-koreai Pulguksza (Bulguks) templom része
 Szt. Szabadító-sziklakápolna (St. Salvator-Kapelle), Schwäbisch Gmünd, Németország

Lásd még 
 Sziklatemplom (egyértelműsítő lap)